Medalla Militar (Espanya)
  Medalla Militar (França)
  Medalla Militar (Haití)
  Medalla Militar (Regne Unit)